Encyklopedický slovník Brockhaus-Jefron () je ruskojazyčná všeobecná encyklopedie.

Popis encyklopedie 
Encyklopedie byla vydávána v letech 1890 až 1907 akciovým vydavatelstvím F. A. Brockhaus-I. A. Jefron z Petrohradu.

Malé vydání zahrnuje 35 svazků a úplné vydání má 86 svazků s 121 240 články, 7 800 obrázky a 235 mapami. Na tvorbě encyklopedie se podíleli slovutní ruští učenci, jako například Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Vladimir Sergejevič Solovjov, Semjon Afanasjevič Vengerov či Andrej Nikolajevič Beketov. Encyklopedie byla do jisté míry koncipována jako státní encyklopedie Ruského impéria a ruský protějšek encyklopedie Brockhaus a Encyclopædia Britannica.

Edice

Encyklopedický slovník 
 Díl 1 (1): А — Алтай. — 1890. — 4, 480 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 1А (2): Алтай — Арагвай. — 1890. — 2, 481—954, II s., 19 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 2 (3): Араго — Аутка. — 1890. — 2, 478, 2 s., 17 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 2А (4): Ауто — Банки. — 1891. — 4, 479—946, 2 s., 19 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 3 (5): Банки — Бергер. — 1891. — 2, 480 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 3А (6): Бергер — Бисы. — 1891. — 2, 481—956 s., 3 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 4 (7): Битбург — Босха. — 1891. — 4, VIII, 472 s., 6 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 4А (8): Бос — Бунчук. — 1891. — 6, VI, 473—940 s., 7 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 5 (9): Буны — Вальтер. — 1891. — 4, IV, 468, XII s., 5 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 5А (10): Вальтер — Венути. — 1892. — 4, 469—938, 2 s., 8 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 6 (11): Венцано — Винона. — 1892. — 4, II, 488, 2 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 6А (12): Винословие — Волан. — 1892. — 6, 489—944, 2 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 7 (13): Волапюк — Выговские. — 1892. — 4, 480 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 7А (14): Выговский — Гальбан. — 1892. — 8, 481—952, 4, 4 s., 4 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 8 (15): Гальберг — Германий. — 1892. — 6, 478, 2 s., 10 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 8А (16): Германия — Го. — 1893. — 8, 479—958, II, 2 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 9 (17): Гоа — Гравер. — 1893. — 6, 474 s., 13 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 9А (18): Гравилат — Давенант. — 1893. — 8, 475—974, II, 2 s., 17 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 10 (19): Давенпорт — Десмин. — 1893. — 4, 480 s., 2 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 10А (20): Десмургия — Домициан. — 1893. — 481—960, II s., 8 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 11 (21): Домиции — Евреинова. — 1893. — 6, 466 s., 9 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 11А (22): Евреиновы — Жилон. — 1894. — 4, 467—958, II, 2 s., 11 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 12 (23): Жилы — Земпах. — 1894. — 6, 480 s., 11 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 12А (24): Земпер — Имидокислоты. — 1894. — 8, 481—960, II, 2 s., 6 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 13 (25): Имидоэфиры — Историческая школа. — 1894. — 8, 480 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 13А (26): Исторические журналы — Калайдович. — 1894. — 8, 481—960, II, 2 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 14 (27): Калака — Кардам. — 1895. — 4, 480 s., 8 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 14А (28): Карданахи — Керо. — 1895. — 6, 481—960, II, II s., 5 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 15 (29): Керосин — Коайе. — 1895. — 6, 478 s., 8 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 15А (30): Коала — Конкордия. — 1895. — 2, II, 2, 479—960, II s., 9 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 16 (31): Конкорд — Коялович. — 1895. — 6, 480 s., 11 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 16А (32): Коялович — Кулон. — 1895. — 6, 481—960, II, 2 s., 16 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 17 (33): Култагой — Лёд. — 1896. — 4, 482 s., 16 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 17А (34): Ледье — Лопарев. — 1896. — 6, 483—960, II, 2 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 18 (35): Лопари — Малолетние преступники. — 1896. — 4, 480 s., 16 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 18А (36): Малолетство — Мейшагола. — 1896. — 6, 481—958, II, 2 s., 7 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 19 (37): Мекенен — Мифу-Баня. — 1896. — 4, 476 s., 12 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 19А (38): Михаила орден — Московский Телеграф. — 1896. — 6, 477—960, II, 2 s., 21 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 20 (39): Московский Университет — Наказания исправительные. — 1897. — 6, 480 s., 20 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 20А (40): Наказный атаман — Неясыти. — 1897. — 8, 481—960, II, 2 s., 14 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 21 (41): Нибелунги — Нэффцер. — 1897. — 4, 480 s., 17 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 21А (42): Нэшвилль — Опацкий. — 1897. — 8, 481—960, II, 2 s., 30 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 22 (43): Опека — Оутсайдер. — 1897. — 4, 480 s., 18 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 22А (44): Оуэн — Патент о поединках. — 1897. — 6, 481—960, II s., 27 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 23 (45): Патенты на изобретения — Петропавловский. — 1898. — 4, 474 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 23А (46): Петропавловский — Поватажное. — 1898. — 4, II, 475—958, II, 2 s., 20 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 24 (47): Повелительное наклонение — Полярные координаты. — 1898. — 4, 474 s., 18 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 24А (48): Полярные сияния — Прая. — 1898. — 4, II, 475—958, II, 2 s., 11 л. ил., obr., tab. (na stránkách RSK)
 Díl 25 (49): Праяга — Просрочка отпуска. — 1898. — 4, 478 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 25А (50): Простатит — Работный дом. — 1898. — 4, II, 2, 479—958, II, 2 s., (na stránkách RSK)
 Díl 26 (51): Рабочая книжка — Резолюция. — 1899. — 6, 480 s., 10 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 26А (52): Резонанс и резонаторы — Роза ди-Тиволи. — 1899. — 4, II, 481—960, II, 2 s., 13 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 27 (53): Розавен — Репа. — 1899. — 6, 480 s., 22 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 27А (54): Репина — Рясское и Россия. — 1899. — 4, II, 481—532, 1—420, IV s., 51 л. ил., obr., tab. (na stránkách RSK)
 Díl 28 (55): Россия и С — Саварна. — 1899. — 6, 421—874, IV, 2, 1—24 s., 16 л. ил., obr., tab. (na stránkách RSK)
 Díl 28А (56): Саварни — Сахарон. — 1900. — 4, II, 25—496, II s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 29 (57): Сахар — Семь мудрецов. — 1900. — 8, 468 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 29А (58): Семь озёр — Симфония.— 1900. — 4, II, 469—954, II, 2 s., 16 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 30 (59): Сим — Слюзка.— 1900. — 4, 2, 480 s., 9 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 30А (60): Слюз — София Палеолог.— 1900. — 4, II, 481—960, II, 2 s., 22 л. ил., obr., tab. (na stránkách RSK)
 Díl 31 (61): София — Статика. — 1900. — 6, 472 s., 11 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 31А (62): Статика — Судоустройство. — 1901. — 4, II, 473—954, II, 2 s., 10 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 32 (63): Судоходные сборы — Таицы. — 1901. — 4, 480 s., 14 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 32А (64): Тай — Термиты. — 1901. — 4, II, 481—960, II, 2 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 33 (65): Термические ощущения — Томбази. — 1901. — 4, 478 s., 25 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 33А (66): Томбигби — Трульский собор. — 1901. — 4, II, 479—960, II, 2 s., 5 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 34 (67): Трумп — Углеродистый кальций. — 1901. — 4, 482 s., 5 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 34А (68): Углерод — Усилие. — 1902. — 6, II, IV, 483—960, II, 2 s., 16 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 35 (69): Усинский пограничный округ — Фенол. — 1902. — 4, 476 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 35А (70): Фенолы — Финляндия. — 1902. — 4, II, 477—960, II s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 36 (71): Финляндия — Франкония. — 1902. — 4, 478 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 36А (72): Франконская династия — Хаки. — 1902. — 4, II, 479—956, II, 2 s., 12 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 37 (73): Хаким — Ходоров. — 1903. — 6, 478 s., 18 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 37А (74): Ходский — Цензура. — 1903. — 2, II, 479—962, II, 2 s., 11 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 38 (75): Цензурный комитет — Человек. — 1903. — 4, 482 s., 9 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 38А (76): Человек — Чугуевский полк. — 1903. — 6, II, 483—958, 2, 2 s., 10 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 39 (77): Чугуев — Шен. — 1903. — 6, 480 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 39А (78): Шенье — Шуйский монастырь. — 1903. — 4, II, 481—960, II s., 6 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 40 (79): Шуйское — Электровозбудимость. — 1904. — 4, 4, 468 s., 9 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 40А (80): Электровозбудительная сила — Эрготин. — 1904. — 4, II, 469—954, 2 s., 13 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 41 (81): Эрдан — Яйценошение. — 1904. — 4, 576 s., 7 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 41А (82): Яйцепровод — Ѵ. — 1904. — 6, IV, 577—956, 4 s., 6 л. ил., obr., 28 л. портр. (na stránkách RSK)

Dopňující díly:
 Díl 1 (1): Аа — Вяхирь. — 1905. — 4, 478 s., 6 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 1А (2): Гаагская конференция — Кочубей. — 1905. — 4, 481—956, II, 2 s., 3 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 2 (3): Кошбух — Прусик. — 1906. — 2, 480 s., 8 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 2А (4): Пруссия — Фома. Россия. — 1907. — 2, 481—934, XCVIII, 4 s., 19 л. ил., obr. (na stránkách RSK)

Nový encyklopedický slovník 
 Díl 1: А — Александр Михайлович. — [1911]. — 9 s., 984 стб., 2 s., 28 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 2: Александр Ягеллон — Антидор. — [1911]. — 9 s., 964 стб., 2 s., 27 ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 3: Антидот — Асканий. — [1911]. — 6 s., 964 стб., 16 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 4: Аскания — Балюз. — [1911]. — 8 s., 952 стб., 2 s., 21 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 5: Балюстрада — Беранже. — [1911]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 11 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 6: Берар — Бобровникова. — [1912]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 17 ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 7: Бобровников — Брачное право. — [1912]. — 8 s., 976 стб., 2 s., 9 л. ил., портр. (na stránkách RSK)
 Díl 8: Брачный наряд — Белорусы. — [1912]. — 8 s., 964 стб., 2 s., 29 л. ил., портр. (na stránkách RSK)
 Díl 9: Белорыбица — Вельможа. — [1912]. — 8 s., 960 стб., 16 л. ил. (na stránkách RSK)
 Díl 10: Вёльнер — Власть дисциплинарная. — [1912]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 26 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 11: Власть карательная — Выгорание всходов растений. — [1913]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 30 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 12: Выгорецкая пустынь — Генеральный атторней. — [1913]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 23 л. ил., портр. (na stránkách RSK)
 Díl 13: Генеральный двор — Головнин. — [1913]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 30 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 14: Головнин — Гривица. — [1913]. — 8 s., 940, XXII, XVI стб., 2 s., 39 л. ил., obr., tab. (na stránkách RSK)
 Díl 15: Гривна — Десмургия. — [1913]. — 9 s., 960 стб., 2 s., 20 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 16: Десна — Душевнобольные. — [1914]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 28 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 17: Душевные болезни — Жуки. — [1914]. — 8 s., 964, XII стб., 2 s., 25 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 18: Жукова — Ивница. — [1914]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 28 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 19: Ивовые — Итальянское искусство. — [1914]. — 8 s., 980 стб., VI, 2 s., 27 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 20: Итамарка — Каринский. — [1914]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 20 л. ил., портр. (na stránkách RSK)
 Díl 21: Каринтин — Кнорринг. — [1914]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 18 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 22: Кнорр — Которосль. — [1915]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 24 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 23: Котошихин — Ламберт. — [1915]. — 9 s., 960 стб., 2 s., 28 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 24: Ламберт — Лубоеды. — [1915]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 26 л. ил., портр. (na stránkách RSK)
 Díl 25: Луб — Мах. — [1915]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 26: Мацеевский — Молочная кислота. — [1915]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 14 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 27: Молочница — Наручи. — [1916]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 18 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 28: Нарушевич — Ньютон. — [1916]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 20 л. ил., портр., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 29: Ньюфаундленд — Отто. — [1916]. — 8 s., 960 стб., 2 s., 15 л. ил., obr. (na stránkách RSK)
 Díl 30: Падалка — Пермская епархия. — [191..]. — 129—960 стб., ил. — neúplný korekturní exemplář (uloženo v RNK)
 Díl 31: Пермская система — Познанское великое княжество. — [191..]. — 960 стб., ил. — korekturní exemplář (uloženo v RNK)

Malý encyklopedický slovník (1907—1909) 
 Малый энциклопедический словарь. Т. 1 Вып. 1: А — Гальванотропизм. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1907. — 1055 с.
 Малый энциклопедический словарь. Т. 1 Вып. 2: Гальванохромия — Кившенко. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1907. — 1058—2079 с.
 Малый энциклопедический словарь. Т. 2 Вып. 3: Кигн — Початок. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1909. — 1055 с.
 Малый энциклопедический словарь. Т. 2 Вып. 4: Почва — Иссоп. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1909. — 1058—2215 с.

Současné dotisky 
 Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии: В 12 т. — М.: «Советская энциклопедия», «Большая Российская энциклопедия», 1991—1996 (vyšlo pouze 6 dílů).
 Энциклопедический словарь. В 86 т. Репр. воспр. изд. «Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». — СПб.: Фирма «ПОЛРАДИС», АООТ «Иван Фёдоров», 1993—2003. — .
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 т. и 4 доп. т. — М.: Терра, 2001. — 40 726 с.

Texty slovníku 
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Wikizdroje (rusky)
 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Wikizdroje (rusky)
 Новый энциклопедический словарь Wikizdroje (rusky)

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 
 Кауфман, Исаак Михайлович Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. — М., 1960. — 103 с.
 Жарков, Игорь Александрович «Жанровая структура Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза — И. А. Ефрона, 1890–1907» (диссертация). 2000
 Зыков Дмитрий. Про энциклопедию Брокгауза и беспамятную собаку // Наука и жизнь. — 2014. — № 11. — С. 85—89.
 Фёдоров, Павел Викторович Статуи и постаменты: Имперский некрополь Санкт-Петербурга (Смоленское православное кладбище) в зеркале энциклопедической биографии. — СПб.: Международный банковский институт, 2018. — 214 с., ил., tab. —

Externí odkazy 
 
 Brockhaus-Efron: Vyhledávání (rusky)
 Plný text encyklopedie (rusky)
 Plný text encyklopedie (rusky)

Encyklopedie podle zemí
Literatura 20. století
Ruská literární díla
Literatura 19. století